Дејзи има више значења:
 Дејзи (Џорџија)
 Дејзи (Арканзас)